Жужићи могу бити:

 Жужићи (Вишњан), насељено мјесто у општини Вишњан, Република Хрватска
 Жужићи (Тињан), насељено мјесто у општини Тињан, Република Хрватска